Ред Бул (Red Bull) е марка на фино нарязан висококачествен тютюн клас А за ръчно свиване. Той се произвежда и разпространяван от "Alois Poeschl Tabak GmbH & Co. KG - Германия".
Предлагат се различни типове Ред Бул като най-купувания артикул е в синя опаковка (Halfzware Shag) което е комбинация от тъмно Кентъки и светли селектирани тютюни Вирджиния. По-силния Zware вариант е в тъмносиня опаковка със състав 100% тъмно Кентъки. Предлагат се смеси от Вирджиния, Ароматни, Ванилия и др., а също така в кутии Специален бленд както и американски бленд. Ред Бул произвежда и няколко вида снус.

Европейски бленд 
Клас А тютюн

Продукти 
 Red Bull Halfzware Shag: в опаковка 40 гр., halfzware означава „средно силен“. Това е смес от тъмно Кентъки и светла Вирджиния. Естествен плътен аромат. Най-продавания артикул на Red Bull.
 Red Bull Zware shag: 100% състав на тъмно Кентъки, придавайки качествен аромат и сила на този вид. Опаковка 40 гр.
 Red Bull Virginia: Продукт със съдържание на светла Вирджиния. Опаковка 40 гр.
 Red Bull Vanilla: Ванилов вкус. Опаковка 40 гр.
 Red Bull Aromatic: 100 % ароматен продукт. Опаковкa 40 гр.
 Red Bull Gold Blend:В кутия 170 гр.
 Red Bull Special Blend:В кутия 170 гр.

Източници

Външни препратки 
 Red Bull

Тютюн